Gnomoniaceae är en familj av svampar. Gnomoniaceae ingår i ordningen Diaporthales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Gnomoniaceae